Jimbo steht für:

 eine Namensvariante von James
 Jimmy „Jimbo“ Connors (* 1952),  ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler
 Jimmi „Jimbo“ Wales (* 1966), Internet-Unternehmer und Mitbegründer der Wikipedia.
 Jimbo Jones, eine Figur aus den Simpsons

Jimbo ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Jimbo (* 1959), japanischer Jazzfusion-Schlagzeuger
 Michio Jimbō (* 1951), japanischer Mathematiker
 Rei Jimbo (* 1974), japanische Synchronschwimmerin
 Yūki Jimbo (* 1995), japanische Sprinterin